Jindřiška Adéla Marie Savojská  Henriette Adelaide Maria (6. listopadu 1636 Turín – 13. června 1676 Mnichov) byla savojská princezna a manželka bavorského kurfiřta Ferdinanda Maria Bavorského. Společně s manželem měla velký politický vliv, jehož pomocí zlepšila životní podmínky v Bavorském kurfiřtství.

Savojská princezna 
Narodila se v Castello del Valentino v Turíně jako starší z dvojčat, její sestra Kateřina Beatrix Savojská zemřela v Turíně 26. srpna roku 1637. Byl jí teprve jeden rok, když 7. října 1637 ztratila otce, Viktora Amadea, který byl vévodou savojským. Její matkou byla Kristina Bourbonská, dcera Jindřicha IV. Francouzského a Marie Medicejské. Po smrti jejího otce se její matka Kristina stala po dobu nezletilosti nejstaršího syna Františka Hyacinta Savojského (1632–1638) regentkou Savojska. Po brzké Františkově smrti její regentství pokračovalo, tentokrát za syna Karla Emanuela. Jindřiščini strýcové princ Mořic Savojský a Tomáš František Savojský intrikovali proti její matce a jejímu francouzskému doprovodu.

Po smrti Františka Hyacinta princové Mořic a Tomáš započali se španělskou podporou občanskou válku. Dvě strany, které byly ve válce proti sobě byly známy jako "principisti", ti podporovali prince a "madamisti", kteří podporovali regentku Kristinu. S podporou jejího bratra Ludvíka XIII. byla Kristina schopna nepřátele porazit a udržet si vládu.

Manželství 
Dne 8. prosince 1650 se provdala za budoucího bavorského kurfiřta Ferdinanda Maria. O rok později se stal Ferdinand kurfiřtem po smrti svého otce Maxmiliána.

Měla silný vliv na bavorské zahraniční věci. Vše dělala ve prospěch Francie a francouzského vládnoucího rodu, jehož byla její matka členem. To vedlo ke spojenectví Francie a Bavorska proti Rakousku. Jedním z výsledků aliance byl sňatek Jindřiščiny nejstarší dcery Marie Anny s jejím bratrancem Ludvíkem v roce 1680.

Měla vedoucí úlohu při budování Nymphenburgu a kostela Theatine v Mnichově, do kterého přivedla italské umělce a italskou operu. Zemřela v Mnichově, pochována byla v kostele Theatine, který s manželem nechali postavit jako poděkování za narození syna, prince Maxmiliána Emanuela v roce 1662.

Potomci 
 1. Marie Anna Bavorská (28. 11. 1660 Mnichov – 20. 4. 1690 Versailles)
 ⚭ 1680 Ludvík Francouzský (1. 11. 1661 Fontainebleau – 14. 4. 1711 Meudon), le Grand Dauphin
 2. Maxmilián II. Emanuel (11. 7. 1662 Mnichov – 26. 2. 1726 tamtéž), vojevůdce, kurfiřt a vévoda bavorský, místodržící Španělského Nizozemí (1692–1706)
 I. ⚭ 1685 Marie Antonie Habsburská (18. 1. 1669 Vídeň – 24. 12. 1692 tamtéž)
 II. ⚭ 1695 Tereza Kunhuta Sobieská (4. 3. 1676 Varšava – 10. 3. 1730 Benátky)
 3. Luisa Markéta Antonie Bavorská (18. 9. 1663 Mnichov – 10. 11. 1665 tamtéž)
 4. Ludvík Amadeus Viktor Bavorský (6. 4. 1665 Mnichov – 11. 12. 1665 tamtéž)
 5. mrtvě narozený syn (*/† 4. 8. 1666)
 6. Kajetán Maria František Bavorský (2. 5. 1670 Mnichov – 7. 12. 1670 tamtéž)
 7. Josef Klemens Bavorský (5. 12. 1671 Mnichov – 12. 11. 1723 Bonn), kurfiřt a arcibiskup kolínský
 8. Violanta Beatrix Bavorská (23. 1. 1673 Mnichov – 30. 5. 1731 Florencie)
 ⚭ 1689 Ferdinand Medicejský (9. 8. 1663 Florencie – 31. 10. 1713 tamtéž), korunní princ toskánský, velký mecenáš umění, zejména hudby

Vývod z předků

Tituly a oslovení 
 6. listopadu 1636 - 8. prosince 1650: Její Výsost princezna Jindřiška Adéla Savojská
 8. prosince 1650 - 27. září 1651: Její Jasnost kurfiřtská princezna bavorská
 27. září 1651 - 13. června 1676: Její Jasnost kurfiřtka bavorská

Reference

Externí odkazy 
 

Savojské princezny
Savojští
Narození v roce 1636
Narození 6. listopadu
Narození v Turíně
Úmrtí v roce 1676
Úmrtí 13. června
Úmrtí v Mnichově
Ženy